RRO steht für
 Radio Rottu Oberwallis, Schweizer Radiosender in der Region Oberwallis 
Romana Repertoria Online, Publikationsplattform für Themen der Geschichtswissenschaften 

Abkürzung